Бітігайм-Біссінген () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг. Підпорядковується адміністративному округу Штутгарт. Входить до складу району Людвігсбург.

Площа — 31,29 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Уродженці 
 Курт Гаґер (1912—1998) — німецький політик.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Баден-Вюртембергу